Palazzo Conti ist der Name folgender Gebäude in Italien:

 Palazzo Conti (Faenza) in der Stadt Faenza, Provinz Ravenna, Emilia-Romagna
 Palazzo Conti (Pienza) in der Stadt Pienza, Provinz Siena, Toskana
 Palazzo Conti (San Quirico d’Orcia) in der Gemeinde San Quirico d’Orcia, Provinz Siena, Toskana